Filadelfia označuje více míst:
 Filadelfie (Filadelfia, Philadelphia) – nejlidnatější město Pensylvánie v USA
 výšková kancelářská budova, Budova Filadelfie v Praze 4 – Michle 
 starověké označení pro dnešní Ammán
 starověká Filadelfia, helenistické město zmiňované v biblické knize Apokalypsa, dnešní Alaşehir v západní části Turecka 
 Filadelfia (Paraguay), město v Paraguayi
 Filadelfia (Itálie), město v Itálii
 Filadelfia (Kostarika), město v Kostarice
 Nea Filadelfia, čtvrť řeckého hlavního města Athén 

 další významy
 Filadelfský experiment, konspirační teorie o americkém projektu cestování mimoprostorem
 Filadelfská dohoda, smlouva o připojení Podkarpatské Rusi k Československu

Související články 
 Philadelphia